Копо́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в западной части Ломоносовского района Ленинградской области.

Административный центр — село Копорье.

Глава поселения — Дикий Алексей Владимирович, глава администрации — Кучинский Дмитрий Петрович.

География 
Самое удаленное поселение Ломоносовского муниципального района, расположено на кромке Ижорской возвышенности.

Граничит:
 на севере — с Сосновоборским городским округом и Лебяженским городским поселением;
 на востоке — с Лопухинским сельским поселением;
 на юго-востоке — с Волосовским муниципальным районом;
 на юго-западе — с Кингисеппским муниципальным районом;
По территории поселения проходят автодороги:
  (Санкт-Петербург — Ручьи)
  (Петродворец — Криково)
  (Волосово — Керново)
  (Копорье — Ручьи)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 75 км.

История 
В середине XIX века после введения волостного правления в составе Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии была образована Копорская волость.

После Октябрьской революции 1917 года внутри Копорской волости были образованы 8 сельсоветов: Ананьинский, Арболовский, Глобицкий, Гостиловский, Заозерский, Ивановский, Копорский, Пограничный.

1 августа 1927 года после ликвидации губерний, уездов и волостей все сельсоветы Копорской волости (кроме Арболовского) вошли в состав вновь образованного Ораниенбаумского района Ленинградского округа Ленинградской области.

В ноябре 1928 года в состав Копорского сельсовета вошёл Заозерский сельсовет, а также части территорий упразднённых Ананьинского, Гостиловского и Ивановского сельсоветов.

В 1933 году в состав Копорского сельсовета входило 14 населённых пунктов: Гостилово, Заболотье, Заозерье (дер.), Заозерье (выселок), Заринское, Ивановское, Кербуково, Копорье, Лосуны, Новоселки, Подмошье, Подозванье, Широково, Юрьево. Население составляло 2027 чел.

30 октября 1950 года к Копорскому сельсовету присоединён упразднённый Пограничный сельсовет (с. Систо-Палкино), а 16 июня 1954 года — Ломаховский сельсовет.

В январе 1994 года постановлениями главы администрации Ленинградской области Копорский сельсовет, также как и все другие сельсоветы, преобразован в Копорскую волость.

24 декабря 2004 года в соответствии с областным законом Ленинградской области № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Копорское сельское поселение, в состав которого вошла территория бывшей Копорской волости.

Население

Состав сельского поселения 

Урочища: Готобыши, Куммолово, Пярнушки, Юрьево, Радышево.

Экономика 
ЗАО «Копорье», Подразделение Ломоносовского лесхоза «Копорское лесничество», ООО «Феникс», ООО «Беста», Строительная корпорация ЗАО «Северный путь», ОАО «Нива-СВ», ОАО «Вымпел-Регион», ПО «Рамбов 1», ООО «Береговое рыбоперерабатывающее предприятие „Систа“», Филиал ОАО «Ленэнерго», ФГУП «Октябрьская железная дорога Министерства путей сообщения России», МУ музей «Копорская крепость» МО Ломоносовский район, ООО «Псофида» (свиноферма в деревне Широково), Ломоносовское дорожное ремонтно-строительное управление.

Достопримечательности 
 Музей-крепость «Копорье», с 2003 года экскурсии в Копорскую крепость включены в международные маршруты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
 Ломоносовский район, Копорское сельское поселение.

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Ломоносовского района (Ленинградская область)